Сув-Ховузи () — посёлок городского типа в Каттакурганском районе Самаркандской области, Узбекистан. Посёлок расположен в 5 км от железнодорожной станции Каттакурган (на линии Самарканд — Навои).

Возник как посёлок гидростроителей при создании Каттакурганского водохранилища. Статус посёлка городского типа с 1947 года. До 1990-х годов носил название Каттакурганское Водохранилище.

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Каттакурганского района